Zingerle är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Andreas Zingerle (född 1961), italiensk skidskytt
 Anton Zingerle (1842–1910), österrikisk klassisk filolog
 Franz Zingerle (1908–1988), österrikisk alpinist
 Hermann Zingerle (1870–1935), österrikisk neurolog och psykiater
 Ignaz Vincenz Zingerle (1825–1892), österrikisk skald och lärd
 Josef Zingerle (1831–1891), österrikisk teolog och orientalist
 Pius Zingerle (1801–1881), österrikisk orientalist
 Leopold Zingerle (1994- ) tysk fotbollsspelare

Efternamn